Літургія (повинність) — у давньогрецьких полісах державна повинність, яку виконували заможні громадяни та метеки.
 Літургія — термін для богослужіння з фіксованим чином та текстом. 
 Свята літургія або скорочено просто Літургія — християнське богослужіння з принесенням Святих Дарів.